Rosyjski Morski Rejestr Nawigacyjny
 Electronic Industries Alliance Recommended Standard, np. RS-232
 przerzutnik typu RS ()

Strony ujednoznaczniające